Проезд Жуковского:

Беларусь 

 Проезд Жуковского — проезд в Минске

Россия 

 Проезд Жуковского — проезд в Ижевске
 Проезд Жуковского — проезд в Коломне Московской области
 Проезд Жуковского — проезд в Саранске

См. также 

 Жуковский проезд — улица в Видном Московской области
 Улица Жуковского
 Проспект Жуковского
 Переулок Жуковского
 Площадь Жуковского — площадь в Екатеринбурге